Park Avenue – strada di New York, a Manhattan
 Park Avenue (musical) – musical 
 666 Park Avenue – serie televisiva statunitense 
 Buick Park Avenue – autovettura prodotta dalla Buick